Angela – imię kobiece
 Angela – rodzaj modliszek
 Angela – telenowela meksykańska